Antoni Casadesús Caralps (Barcelona, 1944), interiorista i decorador 
 Eudald Casadesús i Barceló (Ripoll, 1954), alcalde de Ripoll (1995-2003)
 Víctor Casadesús Castaño (Algaida, 1985), futbolista mallorquí